Рудолф I од Бургундије (859 – 25. октобар 912) је био краљ Горње Бургундије. Био је син Конрада II од Бургундије и Валдраде од Вормса.

Породично стабло 

Умрли 912.
Рођени 859.
Умрли 912.
Династија Велф (старија)